Il doppio femminile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1981, facente parte del WTA Tour 1981, ha avuto come vincitrici Candy Reynolds e Paula Smith che hanno battuto in finale Chris Evert e Virginia Ruzici 7-5, 6-1.

Teste di serie 

 Candy Reynolds /  Paula Smith (Campionesse)
 Chris Evert /  Virginia Ruzici (finale)
 Regina Maršíková /  Virginia Wade (semifinali)
 Ivanna Madruga-Osses /  Adriana Villagran-Reami (secondo turno)

 Dianne Balestrat /  Pam Whytcross (primo turno)
 Assente
 Rosalyn Nideffer /  Tanya Harford (quarti di finale)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1981